Sărulești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Sărulești (Buzău)
 Sărulești (Călărași)